Stranska vas (Dobrova - Polhov Gradec), een plaats in de Sloveense gemeente Dobrova-Polhov Gradec
 Stranska vas (Novo mesto), een plaats in de Sloveense gemeente Novo mesto